SIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sikeston Memorial (Stati Uniti)
 Sik – centro abitato della Malasya
 distretto di Sik – distretto della Malaysia